

Patronyme

 Frédéric Villot, graveur français.
 Jean Joseph Villot (1748- après 1814), général de brigade français
 Jean-Marie Villot, homme d'Église français.
 Pierre-Louis Villot-Dufey, acteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme